Canavese peut désigner :
 Le Canavais (en italien, Canavese et en piémontais, Canavèis), une région historique et géographique du Piémont, s'étendant entre Turin et la Vallée d'Aoste. 
 Le , un vin italien doté d'une appellation DOC, produit dans les provinces de Turin, et de Biella, dans la région Piémont. 
 Le Football Club Canavese, le club de football de San Giusto Canavese.
 Le Giro del Canavese, une course cycliste italienne disputée à Valperga, dans la province de Turin.
 Le Bioindustry Park del Canavese - BiPCa, un parc scientifique et technologique situé dans le Piémont, près de Turin

Toponymes 
 Baldissero Canavese, une commune italienne située dans la province de Turin, dans la région Piémont
 Barone Canavese, une commune italienne située dans la province de Turin, dans la région Piémont
 Candia Canavese, une commune italienne située dans la province de Turin, dans la région Piémont
 Cossano Canavese, une commune italienne située dans la province de Turin, dans la région Piémont
 Fiorano Canavese, une commune italienne située dans la province de Turin, dans la région Piémont
 Forno Canavese, une commune italienne située dans la province de Turin, dans la région Piémont
 Orio Canavese, une commune italienne située dans la province de Turin, dans la région Piémont
 Palazzo Canavese, une commune italienne située dans la province de Turin, dans la région Piémont
 Pavone Canavese, une commune italienne située dans la province de Turin, dans la région Piémont
 Perosa Canavese, une commune italienne située dans la province de Turin, dans la région Piémont
 Pont-Canavese, une commune italienne située dans la province de Turin, dans la région Piémont
 Rivarolo Canavese, une commune italienne située dans la province de Turin, dans la région Piémont
 Rocca Canavese, une commune italienne située dans la province de Turin, dans la région Piémont
 Romano Canavese, une commune italienne située dans la province de Turin, dans la région Piémont
 Ronco Canavese, une commune italienne située dans la province de Turin, dans la région Piémont
 Salerano Canavese, une commune italienne située dans la province de Turin, dans la région Piémont
 San Benigno Canavese, une commune italienne située dans la province de Turin, dans la région Piémont
 San Carlo Canavese, une commune italienne située dans la province de Turin, dans la région Piémont
 San Giorgio Canavese, une commune italienne située dans la province de Turin, dans la région Piémont
 San Giusto Canavese, une commune italienne située dans la province de Turin, dans la région Piémont
 San Martino Canavese, une commune italienne située dans la province de Turin, dans la région Piémont
 San Maurizio Canavese, une commune italienne située dans la province de Turin, dans la région Piémont
 Torre Canavese, une commune italienne située dans la province de Turin, dans la région Piémont
 Vauda Canavese, une commune italienne située dans la province de Turin, dans la région Piémont
 Vico Canavese, une commune italienne située dans la province de Turin, dans la région Piémont
 Villanova Canavese, une commune italienne située dans la province de Turin, dans la région Piémont

Homonymie de toponyme